U-15 — малая подводная лодка типа IIB, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 2 февраля 1935 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании , Киль 24 сентября 1935 года под заводским номером 250. Спущена на воду 15 февраля 1936 года. 7 марта 1936 года принята на вооружение и, под командованием капитан-лейтенанта Вернера фон Шмидта вошла в состав 1-й флотилии.

История службы 
Совершила 5 боевых походов, потопила 3 судна (4 532 брт). Потоплена 30 января 1940 года в Северном море в районе результате случайного тарана немецким миноносцем «Ильтис». Все 25 членов экипажа погибли.

Первый поход 
25 августа 1939 года U-15 вышла из Вильгельмсхафена в свой первый боевой поход, в южную часть Северного моря.

29 августа лодка была отозвана для подготовки к постановке мин, и вернулась в Вильгельмсхафен 30 августа.

31 августа вновь вышла в море и, 5 сентября с 11:40 до 12:18 поставила 9 мин TMB в квадрате AN 5856 (в районе ).

8 сентября U-15 благополучно вернулась в Вильгельмсхафен, однако счет уже пошел.

10 сентября 1939 года в 6:10 на этом минном поле подорвалось грузовое судно Goodwood (под командованием Гарольда Стивендэйла Хьюсона ()), и затонуло на расстоянии  к юго-востоку от . Капитан и 22 члена экипажа были спасены рыбацкой лодкой и высажены на берег в Бридлингтоне. Один человек погиб.

21 октября 1939 года на минах подорвалось грузовое судно Orsa (под командованием Александра Сипсона ()), затонув на расстоянии  в 150° от . Одиннадцать членов экипажа погибли. Капитан и еще трое выживших были спасены , и высажены в Ройст.

28 декабря 1939 года это минное поле получило свою последнюю жертву — траулер Resercho (под командованием А. Дэрвуда ()), затонувший, в разультате, на расстоянии  к востоку-юго-востоку от .

Второй поход 
20 сентября 1939 года U-15 вновь вышла в море, имея на сей раз приказом патрулирование Ла-Манша.

Плохая погода спутала все карты и в связи с тем, что провианта на борту было всего на три недели, 8 октября субмарина была вынуждена вернуться в Вильгельмсхафен, из безрезультатного похода.

На следующий день, 9 октября, U-boat совершила короткий переход в Киль.

Третий поход 
6 ноября 1939 года U-15 вышла из Киля уже под командованием Петера Фрама, на следующий день, 7 ноября прибыв в Вильгельмсхафен.

14 ноября пробыв в порту неделю, снова отправилась устанавливать мины.

16 ноября c 19:45 по 20:17 поставила 9 мин TMB в квадрате AN 7639 (в районе Лоустофт).

18 ноября U-15 вернулась в Вильгельмсхафен. Минное поле, установленное в этом походе, так и не собрало ни одной жертвы.

19 ноября вновь совершив короткий переход, лодка пришла в Киль.

Четвёртый поход 
19 января 1940 года U-15 вышла из Киля для очередной постановки мин, однако 17 января задача была отменена, после чего субмарина занималась патрулированием южной части Северного моря.

20 января U-15 вернулась из ничем не примечательного похода в Вильгельмсхафен.

Пятый поход 
20 января 1940 года U-15 Вышла из Вильгельмсхафена в патруль в Северное море.

30 января 1940 года в Северном море в районе  была случайно протаранена немецким миноносцем «Iltis», и затонула, унеся с собой жизни всех 25 членов экипажа..

Командиры 
 7 марта 1936 года — 1 октября 1937 года — обер-лейтенант цур зее (с 1 апреля 1936 года капитан-лейтенант) Вернер фон Шмидт ()
 16 мая 1936 года — 2 августа 1936 года — капитан-лейтенант Ганс Кохауц ();
 1 октября 1937 года — 26 октября 1939 года — обер-лейтенант цур зее (с 1 августа 1938 года капитан-лейтенант) Гейнц Бучхольц () (Кавалер Рыцарского Железного креста)
 27 октября 1939 года — 30 января 1940 года — обер-лейтенант цур зее (с 1 ноября 1939 года капитан-лейтенант) Петер Фрам ()

Флотилии 
 7 марта 1936 года — 30 января 1940 года — 1-я флотилия

Потопленные суда

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 U-15 на Uboat.net